

Geografia
Brasile
 Trindade – comune del Goiás
 Trindade – comune del Pernambuco
 Trindade do Sul – comune del Rio Grande do Sul
São Tomé e Príncipe
 Trindade – comune della provincia di São Tomé

Persone
 André Trindade (2001) – calciatore brasiliano
 Danielson Ferreira Trindade (1981) – calciatore brasiliano
 Daví Zemuner Trindade, conosciuto semplicemente come Daví (1984) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Elias Mendes Trindade, noto semplicemente come Elias (1985) – calciatore brasiliano
 Gilson Trindade de Jesus (1956) – ex cestista brasiliano
 Guilherme da Trindade Dubas (2000) – calciatore brasiliano
 Henrique Golland Trindade (1897-1974) – arcivescovo cattolico brasiliano
 Jesús Trindade (1993) – calciatore uruguaiano
 Manuel Marouan da Costa Trindade Senoussi (1986) – calciatore portoghese naturalizzato marocchino
 Sérgio Trindade (1940-2020) – ingegnere brasiliano
 Tonny Trindade de Vilhena  (1995) –  calciatore olandese, di origine angolana